CRETINO es un fanzine de historietas español, de periodicidad semestral o trimestral, publicado en Madrid, que se fundó en 1997 y dejó de publicarse en papel en enero de 2010, habiendo editado 22 números. Después de estar un tiempo de barbecho, a partir de junio de 2011 continuó en formato digital gratuito en la plataforma issuu, pasándose a denominar CRETINO COMIC DIGITAL, continuando con la numeración en papel y añadiendo la digital hasta el número 61 y el digital 39. Realizando diferentes series como en 2015 todos los números se editan con otro número traducido en otro idioma, de manera que pasa a ser multilingüe, en 2016 la serie 7 Pecados Cretinos y en 2018 la serie Zodiacomic.

La revista se caracterizaba por realizar monográficos de temáticas diversas desde un punto de vista cómico. Por sus páginas han pasado autores tan representativos del panorama del cómic underground ibérico como: Mauro Entrialgo, Luis Durán, María Colino, Álvarez Rabo, El Listo, Tamayo, Juan Berrio, Juanjo el rápido, Sobórnez, Olaf Ladousse.

Nació como sucesión del fanzine Paté de Marrano y fue absorbiendo otros fanzines madrileños como Sunday Morning, Sopas de Ajo y Peo. Fue dirigido por el Komando Cretino formado por Davín, César Esteban, Javierre, Koko y Molina. Entre sus colaboradores destacan Pelorroto, José Tomás, Javi Raíz, Juarma, Roger, Javi Prieto, Jagoba Prida, Ata, Nacho Galilea, Molina, Puño,  entre otros muchos. En su etapa Digital editada por Javier Herraiz, destacan los autores Jesusito Malapersona, Suby Subaru, Samuel Torralbo, Mariano Sánchez, J.J. Ace&Tuna, Julián Manzano, Elvisa Pereza, Iván Suárez, Bleuem, Chefo, Carlos Melgares, Santi Ochoa y By Raiz entre muchos otros.

Los logotipos que utilizó fueron una especie de bufón como el de la revista El Jueves, mezclando los logotipos de famosas marcas de aperitivos con la Corona de la Casa Real Española o la corona del logotipo de España Correos.

Se editaron álbumes en papel dentro de la Colección Cretino cuyo primer número dedicaron a la memoria de Álvarez Rabo: Consejos sexuales en homenaje a Álvarez Rabo.

En 2004 ganó el premio al mejor fanzine en el Salón del Cómic de Barcelona. En 2005 fue nominado al "PRIX DE LA BD ALTERNATIVE" en el Festival del Cómic de Angulema.

En 2006 organizaron el Encuentro Interplanetario de Fanzines que se celebró en otras tres ocasiones. Tres en Vallecas (2006, 2007, 2009) y una en Granada (2008).

Álbumes publicados 

 Consejos sexuales en homenaje a Álvarez Rabo. Varios autores, 2006.
 Los Vallekurros: Marruecos Trip. Javierre. 2008.
 Lagartija Nick: Eternamente en vuelo. Varios autores. 2009.
 Esbabayando Asgaya - El Orgullo de ser nazi. Chos y Juarma.2009.
 Noches de MDMA y Rosas - Tebeítos de Ultrarradio. Juarma y Puño.2009.
 Lo Pitbull. Juarma.2010.
 Las andanzas del Motomutante Maroto: Hasta aquí podíamos llegar . César.2011

Álbumes digitales publicados 
 Raiz, cómics digitales. Javier Herraiz. 2015 
 NOVATOS DEL CARIBE. Diario gráfico del Bichik. Maria Colino. 2016
 Vida Kretina. El Koko. 2017
 Algunas chorradas del tío Malapersona. 2017
 El espeluznante mundo de Farfollas. Suby Subaru. 2017
 En otra vida fui. By Raiz. 2020
 Viviendo a su Manera. Al gran Davín. Varios Autores.2021

Álbumes recopilatorios digitales publicados 
 Cretino 7 Pecados, cómics digitales en 3 volúmenes. Varios Autores. 2018
 Equipo de Investigación 7 Pecados. By Raiz. 2020
 Los cinco mejores momentos del confinamiento. Alex Martos. 2020
 El Zodiaco del Malapersona. Jesusito Malapersona. 2021
 Las profesiones según el zodiaco. By Raiz. 2021
 Fotos de camisetas del Zodiaco. Santi Ochoa. 2021
 Ace&Tuna Zodiacomic,la serie al completo. J.J. 2021
 Zodiacomic. TiPracajas. 2021
 Mini Historias del Zodiaco. Alex Martos. 2021
 Zodiacomic Patish. Bleuem. 2021

Enlaces externos 

 blog del cretino
 Números publicados
 Cretino digital

Revistas de historieta de España
Fanzines de España